

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (249516) Aretha est un astéroïde de la ceinture principale, ainsi nommé en l'honneur d'Aretha Franklin.

Culture et société

Jeux vidéo 
 Aretha est une série de jeux vidéo.

Musique 
 Aretha est le second album de la chanteuse américaine Aretha Franklin, sorti en 1961.
 Aretha est le  vingt-neuvième album studio de la chanteuse américaine Aretha Franklin, sorti en 1980.
 Aretha Arrives est le  album studio d'Aretha Franklin, sorti en 1967.
 Aretha Now est le  album studio d'Aretha Franklin, sorti en 1968.

Anthroponyme

Prénom 
Aretha est un prénom féminin, notamment porté par :
 Aretha Franklin (1942-2018), une chanteuse américaine de gospel, de soul, de funk, de rhythm and blues et de jazz ;
 Aretha Thurmond (1976-), une athlète américaine spécialiste du lancer du disque.